Phelan kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Phelan,

USA 

 Phelan, Kalifornien, ort, San Bernardino County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar